Kursk – città della Russia
 3073 Kursk – asteroide del sistema solare
 K-141 Kursk – sottomarino russo affondato il 12 agosto 2000
 Battaglia di Kursk – battaglia combattuta durante la Seconda guerra mondiale
 Cratere di Kursk – cratere meteoritico in Russia
 Kursk – film del 2018 diretto da Thomas Vinterberg

Pagine correlate 
Kurskaja
Kurskij rajon